Antônio Martins de Araújo (Goiás, 6 de junho de 1850 — Goiás, 16 de novembro de 1919) foi um compositor, violinista e maestro brasileiro.

Obras 
 A suspensa
 Fontana
 Fotógrafo
 Quatro de abril
 Seis de julho
 Seis de novembro

Compositores de Goiás
Maestros de Goiás
Violinistas de Goiás
Naturais de Goiás (município)